Lenz kan som auktorsförkortning betyda:

 Alfred Lenz
 Heinrich Wilhelm Christian Lenz
 Harald Othmar Lenz

Robotskapade auktorsförkortningar